Серия космических аппаратов «Надежда» (17Ф118) — низкоорбитальная часть (НССПС, LEOSAR) системы оповещения о бедствии Коспас-Сарсат. Также является частью глобальной системы определения координат «Цикада».

Планируется, что в будущем космические аппараты серии «Надежда» будут заменены аппаратами серии «Стерх».

Список запусков 
Аппараты выводились на приполярную околокруговую орбиту ракета-носителем Космос-3М с космодрома Плесецк.

Ссылки 
 
 

Советские искусственные спутники Земли
Российские искусственные спутники Земли
Навигационные спутники
Искусственные спутники Земли